Aapo Halme – calciatore finlandese
 Laila Halme – cantante finlandese
 Tony Halme – wrestler, lottatore di MMA, pugile e politico finlandese